Акинди́нов — русская фамилия, образованная от имени Акиндин.

Известные носители 
 Акиндинов, Алексей Петрович (род. 1977) — российский живописец.
 Акиндинов, Денис Дмитриевич (род. 1975) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Акиндинов (Анкудинов), Тимофей Дементьевич (ум. 1654) — российский авантюрист, самозванец, поэт.

 Акиндинова, Татьяна Анатольевна (1945—2018) — советский и российский философ.

См. также 
 Анкудинов